Parc national Elk Island, parc national situé à 35 km à l'Est d'Edmonton, Alberta
 Elk Island (ancienne circonscription fédérale), ancienne circonscription fédérale de l'Alberta
 Elk Island (Montana)